Сеза:
 Сеза — река в Архангельской области, приток Обокши
 Сеза — река в Архангельской области, приток Ундоши
 Сеза — посёлок в Плесецком районе Архангельской области